Ро́зовое — название населённых пунктов:

 Розовое — село в Бахчисарайском районе Крыма (спорная между Россией и Украиной территория).
 Розовое — село в Советском районе Саратовской области (Россия).

См. также 
 Розовое вино — один из трёх основных видов вина.
 Розовое дерево — древесина дальбергии.
 Розовое масло — эфирное масло шиповника (розы).
 Розовое ипе — то же, что Муравьиное дерево.
 Розовое озеро (значения)
 Розовое яблоко — то же, что джамбоза.
 Розовые — семейство двудольных растений.